Джонс, Ларри:
 Джонс, Ларри (1933—2013) — тренер по американскому футболу, работавший со студенческими командами.
 Джонс, Ларри (род. 1942) — американский профессиональный баскетболист.
 Джонс, Ларри (род. 1951) — профессиональный игрок в американский футбол.
 Джонс, Ларри (род. 1956) — американский тренер, специализирующийся по скачкам на чистокровных породах лошадей.
 Джонс, Ларри (более известен как Зик Джонс; род. 1966) — американский борец вольного стиля и  тренер.
 Джонс, Ларри Уэйн (род. 1972) — американский профессиональный бейсболист.
 Джонс, Ларри — американский баскетболист, выступавший за команду Бостонского университета.
 Джонс, Ларри — американский химик, посвятил себя продвижению гуманистических мыслей, основатель и президент Института гуманистических исследований.
 Джонс, Ларри — основатель и президент американской неправительственной некоммерческой организации Feed the Children.